Franz Froneck ist der Name folgender Personen:

* Franz Froneck (Sänger, 1853) (1853–1907), deutscher Opernsänger (Tenor) 
 Franz Froneck (Sänger, 1871) (1871–1946), deutscher Opernsänger (Tenor), Schauspieler und Regisseur